Mikó András (1922–1998) operarendező
 Mikó András (1978–1997) erdélyi író

Jegyzetek